Globočice je ime več naselij v Sloveniji:

 Globočice, občina Brežice
 Globočice pri Kostanjevici, občina Kostanjevica na Krki

Naselja v Sloveniji